Лобон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 57,65 км². Население — 2797 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса